Das Open de España Villa de Madrid 2000 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Madrid. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 20. bis 27. Mai 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Madrid